El término parche puede referirse a:

 Parche ocular material que protege el ojo.
 Parche transdérmico, material que contiene un medicamento, y se pone sobre la piel.
parche de nicotina
parche anticonceptivo
 Parche de tambor, material que envuelve al tambor.
 Parche (informática), modificación llevada a cabo en un programa informático con el objeto de sustituir una parte del código.
 Parche azul de la UEFA.